Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A címvédő spanyol Anabel Medina Garrigues–Virginia Ruano Pascual-páros volt, amely ezúttal is eljutott a döntőbe, ahol két sima játszmában, 6–1, 6–1 arányban legyőzte a fehérorosz Viktorija Azaranka és az orosz Jelena Vesznyina által alkotott duót, így megvédte címét.

Kiemeltek 

  Cara Black /  Liezel Huber (Elődöntő)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Anabel Medina Garrigues /  'Virginia Ruano Pascual (Győztesek)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Harmadik kör)
  Serena Williams /  Venus Williams  (Harmadik kör)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Első kör)
  Daniela Hantuchová /  Szugijama Ai (Harmadik kör)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (Harmadik kör)

 Hszie Su-vej /  Peng Suaj ''(Elődöntő)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nagyja Petrova ''(Negyeddöntő)
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder ''(Negyeddöntő)
 Viktorija Azaranka /  Jelena Vesznyina ''(Döntő)
 Vania King /  Monica Niculescu ''(Harmadik kör)
 Csuang Csia-zsung /  Szánija Mirza ''(Második kör)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(Első kör)
 Jen Ce /  Cseng Csie ''(Negyeddöntő)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

N2